La Force des fusées de l'Armée populaire de libération (en chinois : 中国人民解放军火箭军) est l'une des cinq branches de l'Armée populaire de libération (au même titre que l'Armée de terre, la Marine, l'armée de l'air et la Force de soutien stratégique)  et constitue la composante terrestre de l'arsenal nucléaire chinois.

Historique 
La Force des fusées est issue d'une réorganisation majeure intervenue au sein de l'APL. Cette réorganisation a été annoncée en 2014 par le président Xi Jinping lors du  anniversaire de la capitulation du Japon. Cette réforme a abouti à la création du commandement général de l'Armée de terre (dont la direction était éclatée entre quatre départements) et de deux nouvelles branches de l'APL : la Force des fusées (dissuasion nucléaire) et la Force de soutien stratégique (chargée de la guerre électronique, de la guerre psychologique, de la cyberguerre et des missions spatiales militaires). Jusque là, l'arsenal nucléaire de la Chine était sous la responsabilité du Second corps d'artillerie depuis sa création en 1966.

Missions 

La Forces des fusées a pour mission de surveiller l'arsenal nucléaire chinois. Dans son discours d'inauguration de cette composante, Xi Xinping à expliqué qu'elle doit constituer « la force clé de la dissuasion stratégique, le renfort stratégique de la position du pays en tant que puissance significative, et une base importante pour maintenir la sécurité nationale ». Cependant, Yang Yujun, porte-parole du Ministère de la Défense nationale de la République populaire de Chine, a précisé que la création de la Force des fusées ne changeait pas fondamentalement la politique nucléaire de la Chine, à savoir qu'elle ne serait pas la première à utiliser l'arme nucléaire et qu'elle ne conserverait que la quantité minimale requise à la garantie de sa sécurité nationale.

Organisation

Commandants 
 Général Zhou Yaning

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Armée populaire de libération
 Arsenal nucléaire de la Chine
 Global Strike Command, équivalent américain actuel.
 Strategic Air Command, équivalent américain dissout.
 Forces des fusées stratégiques de la fédération de Russie, équivalent russe.
 Royal Air Force Bomber Command, équivalent britannique dissout.
 Base aérienne 200 Apt-Saint-Christol, équivalent français dissout.
 Force aérospatiale de l'armée des Gardiens de la révolution islamique, équivalent iranien.

Arme nucléaire
Forces armées de la république populaire de Chine
Programme nucléaire de la Chine